Myggan kan syfta på:

Myggan (TV-serie) – en animerad TV-serie på Kanal 5
Myggan (barnprogram) – ett samnordiskt barnprogram från 1992, som bland annat sändes på SVT
Myggan, Raseborg – en ö i landskapet Nyland i Finland

Personer
Uno "Myggan" Ericson (1921-2001) – författare, journalist och nöjeshistoriker
Erik "Myggan" Uddebom (1934-) – kulstötare
Claes-Göran Wallin (Claes-Göran "Myggan" Wallin)– ishockeyspelare och -landslagschef

Fiktiva
Myggan – en av huvudfigurerna i den animerade tv-serien Magnus och Myggan
Olle "Myggan" Svensson – en av rollerna i filmen Örnungar från 1944